

Независне, потпуно признате

Државе са проблемом независности

Референце 
 CIA World Factbook 2006  (ставке означене * су измењене, видети  за осталу документацију). Обе ове листе и листа ЦИЕ могу садржати неке грешке. Упркос томе што ЦИА тврди да је ажурирала своје листе јула 2006, ниједна грешка са странице за разговор није исправљена.
 , и наснији радови овог аутора, у сарадњи са истраживањима Гинџ Фален. 
 Подаци преузети од Шатл Радар Топографске Мисије (Shuttle Radar Topography Mission SRTM).

Географија Африке
Државе у Африци
Планине у Африци